Allen Henry Vigneron, arcivescovo cattolico statunitense
Thierry Vigneron, astista francese